Сертификаты Microsoft — Корпорация Microsoft проводит международную сертификацию специалистов в различных областях, связанных с информационными технологиями, а также сертификацию аппаратного и программного обеспечения на предмет совместимости с продуктами Microsoft. Существуют также сертификационные программы для компаний,
являющихся бизнес-партнёрами Microsoft.

Сертификация специалистов 

Microsoft постоянно обновляет сертификационные экзамены при появлении новых версий программных продуктов. Поэтому для поддержания постоянного уровня своей квалификации специалист обязан вовремя отслеживать появление новых технологий и продуктов и сдавать тесты по этим обновлённым технологиям или версиям продуктов.

Программы сертификации включают:

Сертификации по предыдущим версиям программного обеспечения (до 2012 года)
 Microsoft Certified Desktop Support Technician (MCDST) — Сертифицированный специалист технической поддержки Microsoft
 Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA) — Сертифицированный системный администратор Microsoft
 Microsoft Certified Database Administrator (MCDBA) — Сертифицированный администратор баз данных Microsoft
 Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE) — Сертифицированный системный инженер Microsoft
 Microsoft Certified Application Developer (MCAD) — Сертифицированный разработчик приложений на основе продуктов Microsoft
 Microsoft Certified Solution Developer (MCSD) — Сертифицированный разработчик программных решений на основе продуктов Microsoft
 Microsoft Certified IT Professional (MCITP) — Сертифицированный IT-профессионал Microsoft
 Microsoft Certified Master (MCM) — Сертифицированный мастер Microsoft (отменена с 31 декабря 2013 года)
 Microsoft Certified Architect (MCA) — Сертифицированный архитектор Microsoft (отменена с 31 декабря 2013 года)
 Microsoft Certified Solution Master (MCSM) — Сертифицированный мастер-эксперт конечных решений на основе продуктов Microsoft. (отменена с 31 декабря 2013 года)
Сертификации по последним версиям программного обеспечения (введены в 2012 году)
 Microsoft Certified Solution Associate (MCSA) — Сертифицированный младший специалист по конечным решениям на основе продуктов Microsoft.
 Microsoft Certified Solution Expert (MCSE) — Сертифицированный эксперт по конечным решениям на основе продуктов Microsoft.
 Microsoft Certified Solution Developer (MCSD) — Сертифицированный разработчик конечных решений на основе продуктов Microsoft.

Сертификации, связанные с преподаванием и обучением основам работы с программным обеспечением Microsoft
 Microsoft Certified Trainer (MCT) — Сертифицированный инструктор Microsoft
 Microsoft Technology Associate (MTA) — Начинающий специалист Microsoft
Сертификации, связанные с офисными программными продуктами
 Microsoft Office Specialist (MOS) — Сертифицированный специалист Microsoft Office

Сертификация аппаратного и программного обеспечения 

Предусмотрены процедуры для получения следующих сертификатов:
 Certified for Windows — сертификат для программного обеспечения, совместимого с операционными системами линейки Windows
 Сертификаты для портов программного обеспечения, таких, например, как кодеки WMA и WMV

См. также 
 Наиболее ценный профессионал
 WHQL

Ссылки 

 Сертификация IT специалистов: обзор
 Сертификация Microsoft: прошлое и будущее
 Программа сертификации Microsoft

Microsoft